Die Deutsche Rennsport-Meisterschaft 1977 war die sechste Saison der Deutschen Rennsport-Meisterschaft (DRM).

Meisterschaft 

Es wurden zehn Rennen in der 1. und 2. Division ausgetragen. Das erste Rennen fand am 13. März erstmals in der DRM nicht auf dem Nürburgring, sondern in Zolder statt. Es war ebenfalls das erste DRM-Rennen, das nicht auf einer deutschen Rennstrecke gefahren wurde. Ab der Saison 1977 wurden regelmäßig Läufe außerhalb Deutschlands veranstaltet und die Rennserie auch bei internationalem Publikum populär. Das letzte Rennen der Saison fand auf dem Nürburgring am 2. Oktober statt.

Ab 1977 waren nur noch Gruppe-5-Rennwagen zugelassen, die abhängig vom Hubraum in die Divisionen 1 und 2 eingeteilt wurden. In der 2. Division waren nur Fahrzeuge bis maximal zwei Liter Hubraum zugelassen. Alle Rennwagen mit mehr Hubraum starteten in der 1. Division. Für ältere Rennwagen der Gruppen 2 und 4 gab es Ausnahmeregelungen, so dass diese weiterhin eingesetzt werden konnten.

Rolf Stommelen gewann mit einem Porsche 935 mit 160 Punkten den Meistertitel.

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 10 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben:

Fahrerwertung 
Folgende Fahrer kamen in die Punktewertung.

Einzelnachweise 

Deutsche-Rennsport-Meisterschafts-Saison
Motorsportsaison 1977